Dans la mythologie grecque, ce nom désigne à la fois :
 Églé l'Hespéride, mère des Charites,
 Églé fille d'Asclépios
 Églé fille de Panopée, qui devint la femme de Thésée,
 Églé, une des Héliades.

Note : on rencontre parfois aussi la variante graphique latine, Aeglé.

Dans la mythologie lituanienne :
 Eglė, reine-serpent sous-marine